Tandem peut désigner :

Objet 
 Tandem, un véhicule hippomobile à deux chevaux en ligne ;
 Tandem, un Vélo à deux places en ligne ;
 Tandem, un semi-remorque à deux essieux en ligne ;
 Configuration de certains avions bimoteurs appelée « push-pull » (en anglais : pousse et tire), avec un moteur actionnant une hélice tractive et l'autre, situé dans le même axe longitudinal de l'avion, actionnant une hélice propulsive ;
 de même, en aéronautique, désigne la disposition d'un poste de pilotage dans lequel les membres d'équipage de l'aéronef (avion, hélicoptère) sont placés l'un derrière l'autre, par opposition à la configuration côte-à-côte ;
 Accélérateur de particules doublant la possibilité d'accélération.

Société 
 Tandem Computers, constructeur informatique, aujourd'hui partie de Hewlett-Packard.

Audiovisuel 
Tandem, film français de Patrice Leconte  sorti en 1987
 Tandem, série télévisée québécoise diffusée de 1989 à 1992.
 Tandem, série télévisée française à partir de 2016.

Musique 
Tandem, album de Madame Monsieur ;
Tandem, chanson de Vanessa Paradis ;
 Tandem, groupe de rap français.

Expressions 
 En tandem, à deux.

Autres 
 Le tandem est une technique d'apprentissage des langues à deux.
 Le tandem, dans la tradition japonaise, est le centre du corps, appelé aussi hara.
Tandem est une application permettant un échange linguistique entre locuteurs natifs de différents pays (France, États-unis, Allemagne, Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud, etc.)

Homonymie de titre